Hrvatska:
 Veliki Bastaji, naselje u općini Đulovac
 Mali Bastaji, naselje u općini Đulovac

Bosna i Hercegovina:
 Bastaji (Skender Vakuf, BiH), naselje u općini Skender Vakuf

Crna Gora:
 Bastaji (Nikšić, Crna Gora), naselje u općini Nikšić